Klein Rosinsko ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Klein Rosinsko (1938 bis 1945 Bergershof, Kreis Goldap), polnisch Rożyńsk Mały, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Klein Rosinsko (1938 bis 1945 Kleinrosen, Kreis Johannisburg), polnisch „Rożyńsk Mały“, nicht mehr existentes Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren